Prva hrvatska malonogometna liga za 2000./01. je bila deseto izdanje najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. 
Prvak je bila momčad Split 1700, koja je dio sezone nosila i naziv Split Star Šport.

Sustav natjecanja 
Četrnaest klubova je bilo podijeljeno u dvije skupine - Jug i Sjever, svaku s po sedam momčadi koje su odigrale dvokružnu ligu (12 utakmica po momčadi). Na osnovu osvojenih bodova, četiri prvoplasirane momčadi iz svake skupine su se plasirale u četvrtzavršnicu prvenstva koja se kroz sljedeće runde igrala na ispadanje.

Ljestvice i rezultati

Jug

Sjever

Doigravanje

Unutrašnje poveznice 
 Druga hrvatska malonogometna liga 2000./01.
 Hrvatski malonogometni kup 2000./01.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.
 futsalplanet.com, 1.HMNL - Sjever 2000./01. - rezultati, wayback arhiva
 futsalplanet.com, 1.HMNL - Jug 2000./01. - rezultati, wayback arhiva
 futsalplanet.com, 1.HMNL 2000./01., rezultati doigravanja, wayback arhiva 
 mali-nogomet.com, 1. HMNL 2000./01., wayback arhiva od 3. veljače 2010. 
  

2000-01